Verkkosaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Verkkosaaret (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,36, long 24,17), 
 Verkkosaaret (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,52, long 24,06), 
 Verkkosaaret (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,48, long 25,63), 
 Verkkosaaret (ö i Södra Savolax, S:t Michel), 
 Verkkosaaret (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä), 
 Verkkosaaret (ö i Norra Savolax, Varkaus), 
 Verkkosaaret (ö i Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari), 
 Verkkosaaret (ö i Norra Savolax, Kuopio), 
 Verkkosaaret (ö i Södra Savolax, Nyslott), 

Robotskapade Finlandförgreningar